Карли Элизабет Саймон (; 25 июня 1945) — американская певица, автор песен и писательница. Обладательница премий «Оскар», «Золотой глобус» и «Грэмми». Одна из самых ярких представительниц «исповедального» стиля в поп-музыке. Стала знаменитой в начале 1970-х годов, в первую очередь благодаря хиту You’re So Vain (№1 в Billboard Hot 100). 26 альбомов Карли Саймон входили в Billboard 200, третий из них, No Secrets, в 1973 году возглавил чарты. В 1994 году Карли Саймон была введена в Зал славы авторов-песенников. Саймон также получила известность как автор детских книг.

Ранние годы 
Карли Элизабет Саймон родилась 25 июня 1945 года в Бронксе, Нью-Йорк. Её мать, Андреа Хайнеманн Саймон (1909—1994), была гражданской активисткой, а отец, Ричард Л. Саймон (1899—1960), одним из основателей издательской компании Simon & Schuster. Её отец происходил из еврейской семьи, хорошо играл на фортепиано, мать была наполовину швейцарка и наполовину испанка, католичка. Карли, её сёстры и младший брат росли в католической вере.

В возрасте восьми лет Карли начала сильно заикаться. Позднее она говорила, что начала петь, потому что когда пела, она могла не заикаться.

Карьера 
Музыкальную карьеру Карли начала в дуэте с сестрой Люси (позже получившей известность как автор музыки к бродвейской постановке «The Secret Garden»). Дуэт The Simon Sisters в 1964 году вошёл в чарты с синглом Winkin' Blinkin' and Nod. Они выпустили с сестрой два альбома, прежде чем сестра вышла замуж и приостановила карьеру. После распада дуэта Карли сотрудничала с рок-группой Elephant’s Memory, снялась в качестве певицы в фильме Милоша Формана «Отрыв».

Сольный дебют Карли Саймон состоялся в феврале 1971 года, когда вышел её первый альбом под названием Carly Simon. Сингл из него, That’s the Way I’ve Always Heard It Should Be, написанный в соавторстве с Джекобом Бракманом, вошёл в первую десятку Billboard Hot 100, а два года спустя получил «золотой» статус.

Второй альбом Карли Саймон, Anticipation (№ 30 в чарте US), вышедший в ноябре 1971 года, обеспечил певице премию «Грэмми» в номинации «Дебют года» (). Третий альбом, No Secrets (ноябрь 1972), записанный продюсером Ричардом Перри, поднялся на вершину списков «Биллборда», во многом благодаря успеху песни You’re So Vain (№ 1 в Billboard Hot 100). Эта песня с рефреном «Ты настолько самовлюблённый, что наверняка думаешь, что эта песня — о тебе» возбудила многочисленные пересуды относительно того, кому она могла быть посвящена. Мик Джаггер, один из обсуждавшихся «кандидатов», исполнил в ней партию бэк-вокала. Много лет спустя Саймон призналась, что рефрен песни был посвящён Уоррену Битти. The Right Thing to Do, второй сингл из альбома, поднялся до #17.

Четвёртый альбом Карли Саймон Hotcakes (январь 1974 года) поднялся в США до 3-го места; вошёл в чарты и сингл «Mockingbird» (#5), исполненный ею с Джеймсом Тейлором, фолк-рок-исполнителем, ставшим в ноябре 1972 года мужем певицы. После успеха альбома Playing Possum (апрель 1975 года; № 10) и сингла из него Attitude Dancing (№ 21 в US), шестой альбом, Another Passenger (июнь 1976), оказался в коммерческом отношении сравнительно неудачным. Но уже в 1977 года Карли Саймон вернулась в чарты с песней Nobody Does It Better (№ 2 в US), ставшей главной музыкальной темой фильма бондианы «Шпион, который любил меня».

Начиная с октября 1980 года, когда Саймон потеряла сознание на сцене от нервного истощения, её концертные выступления стали редкими. Альбом Torch (сентябрь 1981 года), составленный из джазовых кавер-версий, коммерческого успеха не имел. Но в 1982 году сингл Why (с песней из саундтрека к фильму Soup for One), спродюсированный участниками Chic вошёл в первую десятку «Биллборда». Год спустя в британских чартах появился сатирический сингл Kissing with Confidence Уилла Пауэрса (псевдоним фотографа Линн Голдсмит): Саймон здесь исполнила главную вокальную партию. Альбомы Hello Big Man (1983) и Spoiled Girl (1985) продавались плохо; в чартах певица появилась снова лишь в 1986 году — с ещё одной темой из фильма — Coming Around Again; год спустя альбом того же названия стал трижды платиновым. Песня Let the River Run из фильма «Деловая девушка» (1988) обеспечила певице премию «Грэмми». В 1990 году вышли альбом поп-каверов My Romance и Have You Seen Me Lately?, набранный из оригинального авторского материала. В 1992 году Саймон записалась для звуковой дорожки к фильму «Моя жизнь».

Личная жизнь 
С 1972 по 1983 год Саймон была замужем за музыкантом Джеймсом Тейлором. У них есть двое детей-музыкантов — Салли Мария Тейлор (род. 1974) и Бенджамин Саймон Тейлор (род. 1977). Позже Саймон вышла замуж за поэта Джима Харта, брак продлился двадцать лет.

Дискография

Студийные альбомы 
 Carly Simon, 1971
 Anticipation, 1971
 No Secrets, 1972
 Hotcakes, 1974
 Playing Possum, 1975
 Another Passenger, 1976
 Boys in the Trees, 1978
 Spy, 1979
 Come Upstairs, 1980
 Torch, 1981
 Hello Big Man, 1983
 Spoiled Girl, 1985
 Coming Around Again, 1987
 My Romance, 1990
 Have You Seen Me Lately, 1990
 This Is My Life, 1992
 Romulus Hunt: A Family Opera, 1993
 Letters Never Sent, 1994
 Film Noir, 1997
 The Bedroom Tapes, 2000
 Moonlight Serenade, 2005
 Into White, 2007
 This Kind of Love, 2008
 Never Been Gone, 2009

Библиография 
 Amy the Dancing Bear, 1989
 The Boy of the Bells, 1990
 The Fisherman’s Song, 1991
 The Nighttime Chauffeur, 1993
 Midnight Farm, 1997

Примечания

Ссылки 

 
Выпускники Сельской школы Ривердейла
Авторы-исполнители США
Рок-гитаристы США
Фолк-гитаристы США
Пианисты США
Контральто США
Поп-вокалисты США
Музыканты поп-рока
Музыканты софт-рока
Фолк-музыканты США
Исполнители Elektra Records
Исполнители Warner Bros. Records
Исполнители Epic Records
Исполнители Arista Records
Исполнители Columbia Records
Исполнители, возглавлявшие Billboard 200
Премия «Грэмми» лучшему новому исполнителю
Лауреаты премии «Грэмми»
Лауреаты премии «Золотой глобус» за лучшую песню
Лауреаты премии «Оскар» за лучшую песню к фильму
Музыканты из Нью-Йорка
Члены Зала славы авторов песен
Члены Зала славы рок-н-ролла